Ванюков, Владимир Андреевич (17 июня 1880 г., село Талицкое Пермской губернии — 31 мая 1957 г., Москва) — выдающийся ученый-металлург, организатор образовательных, научных и производственных структур в области цветной металлургии. Профессор (1917), заслуженный деятель науки и техники (1945), лауреат Сталинской премии (1946).

Биография 
Родился 17 июня 1880 г. в селе Талицком Пермской губернии. Закончил Пермское реальное училище, в 1900 г. поступил на химическое отделение Томского технологического института Императора Николая II, в 1906 году закончил его. Это был первый выпуск Томского технологического института, его закончили 15 инженеров-механиков и один инженер-химик — В. А. Ванюков. Защитил дипломные работы по двум темам:

1) Опытные плавки на Water Jacketed Copper Furnace, проведённые на Богословском медеплавильном заводе в июле 1905 г.

2) Преимущества и выгоды применение горячего дутья при плавке обожжённых руд и способа плавки сырых руд по принципу Pyritic Smelting сравнительно с существующим на медеплавильном заводе Богословского горного округа.

С октября 1906 г. по 1909 г. В. А. Ванюков был аспирантом кафедры металлургии ТТИ. С 1909 г. вёл занятия на химическом отделении. Осенью 1910 г. по постановлению Совета института В. А. Ванюков командирован за границу на два года.

Первый год В. А. Ванюков работал в Аахене, у профессора В. Борхаса, а летом практиковался на медных, свинцовых и цинковых заводах Германии. Второй год работал в Бостонском технологическом институте в Америке, у профессоров Г. Гофмана и Р. Ричарда. Летом вёл практические занятия на медных, никелевых, свинцовых и цинковых заводах, обогатительных и золото-извлекательных фабриках США. В результате работы, проделанной В. А. Ванюковым за это время, был открыт и разработан новый метод термического анализа.

Во время пребывания в Америке В. А. Ванюков был избран на кафедру металлургии цветных металлов в Варшавский политехнический институт. С 1913 г. он доцент Варшавского политехнического института, до 1917 г. читал курс по металлургии и обогащению цветных металлов. В октябре 1917 г. вместе с Варшавским институтом переводится во вновь организуемый Нижегородский политехнический институт, где после защиты диссертации избирается профессором.

В организуемую на базе горного отделения этого вуза Московскую горную академию не пошёл, принял активное участие в организации Уральского горного института в г. Екатеринбурге; с 1918 г. — профессор этого института. С марта 1920 г. Ванюков работает в составе Урало-Сибирской комиссии по восстановлению промышленности.

С мая 1922 г. по 19 февраля 1926 г. В. А. Ванюков в качестве научного консультанта по благородным металлам сотрудничал с Валютным Управлением Наркомфина. За этот период им разработаны новые методы очистки золота хлорированием, при его участии сооружается и пускается в ход плавильно-аффинажная лаборатория, в которой он проводит разработку сплава для новой разменной монеты СССР образца 1926 г., принятого на совещании в Монетном Дворе.

В 1926 г. В. А. Ванюков избирается профессором Московской горной Академии, выступает инициатором создания и деканом факультета цветных металлов, на базе которого в 1930 г. был создан Московский институт цветных металлов и золота. Организованная им в 1926 г. хорошо оснащённая металлургическая лаборатория при Московской горной академии сыграла большую роль в разработке многих прогрессивных направлений развития цветной металлургии. Преподавал также в Московском институте стали.

В. А. Ванюков активно участвовал в создании других научно-исследовательских и проектных баз цветной металлургии. Организованная по его предложению в 1923 г. Московская горно-испытательная станция была преобразована в 1929 г. в Гинцветмет. При его участии в 1929 г. организован Гипроцветмет, где он был первым техническим директором.

В годы Великой Отечественной войны В. А. Ванюков разработал и внедрил на медеплавильных заводах Казахстана новый способ плавки медных окисленных руд и концентратов, оказывал большую помощь предприятиям Балхаша, Лениногорска, Чимкента, Усть-Каменогорска и др.

В послевоенные годы (1946—1957 гг.) основное внимание уделял совершенствованию металлургии меди и никеля, улучшению учебного процесса в МИЦМиЗ.

Скончался В. А. Ванюков 31 мая 1957 г. Архив В. А. Ванюкова хранится в фондах Российского государственного архива экономики (РГАЭ).

Научная деятельность 
В студенчестве В. А. Ванюков проявляет интерес к познанию физико-химической сущности металлургических процессов. После окончания института изучает и обосновывает процесс рафинирования меди огненным путем и выявляет целесообразность замены древесного угля коксом, что приводит к переводу шахтной медной плавки Урала с древесного топлива на кокс (1904—1906). В 1927—1934 годах принимал участие в составлении «Технической энциклопедии» в 26-и томах под редакцией Л. К. Мартенса, автор статей по тематике «цветные металлы».

Широкую известность в России и за рубежом получают исследования медной плавки с целью снижения содержания меди в отвальных шлаках. Полученные В. А. Ванюковым результаты были использованы Уральской металлургической промышленностью, рядом заводов Америки.

Работы В. А. Ванюкова по обогащению уральских высокозольных углей привели к решению проблемы получения металлургического кокса на Урале (1925 г.). Под его руководством был спроектирован и построен первый в СССР оловянный завод. В. А. Ванюков провёл интенсификацию процесса извлечения ртути на Никитовском заводе (извлечение ртути из сырья было увеличено в 4 раза).

В. А. Ванюковым была решена проблема плавки медных руд Казахстана на сверхбогатые штейны и высококремнистые шлаки.

Семья 
Жена: Анна Ивановна Ванюкова (Широких).

Сын: Евгений

Сын: Андрей (учёный-металлург, создатель «печи Ванюкова»)

Дочь: Лидия

Признание 
 1939 г. — Орден Трудового Красного Знамени.
 1945 г. — Звание Заслуженного деятеля науки и техники.
 1946 г. — Сталинская премия «за коренное усовершенствование метода плавки медных руд Казахстана».
 1950 г. — Орден Ленина.

Примечания

Источники 
В. А. Ванюков в Электронной энциклопедии ТПУ 

Научные школы Московского государственного института стали и сплавов (технологического университета) — 75 лет: Становление и развитие. Москва : Изд-во МИСиС, 1997.

Р. А. Галанова. 110 лет ТПУ — 100 лет первому выпуску сибирских инженеров 

Фонд 596. Ванюков В. А.
Преподаватели Московской горной академии
Преподаватели МИСиСа